El Masters de Montecarlo 2010, també conegut com a Monte-Carlo Rolex Masters 2010, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 104a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 d'abril del 2010 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo a Mònaco.

El tennista Rafael Nadal va aconseguir el seu sisè títol consecutiu a Montecarlo en categoria individual. La parella Daniel Nestor i Nenad Zimonjić va defensar el títol aconseguit l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010